Азадеган лига 1996/1997 () — 15-й сезон чемпионата Ирана по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1996/1997
Иран
Иран
Спорт в Иране в 1996 году
Спорт в Иране в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997